Pristina steht für:

 Pristina, Hauptstadt und Regierungssitz des Kosovo
Gemeinde Pristina, Hauptstadt-Gemeinde im Kosovo
Bezirk Pristina, Bezirk im Kosovo
 Pristina (Gattung), eine Gattung der Ringelwürmer
 Hasan Bej Prishtina (1873–1933), Politiker im Osmanischen Reich